Натуральне число 1140
 1140 рік до нашої ери
 1140 рік нашої ери